Богдан (Готлиб, Густав) Богданович Цинке () — , основная деятельность которого проходила в Западной Сибири с начала 1870-х. Прошёл путь от вольнопрактикующего архитектора в Тюмени до Тобольского епархиального архитектора. По проектам архитектора проведено строительство и переустройство многочисленных общественных зданий, прежде всего храмов и других построек религиозного назначения в Тобольской губернии. Особенно отмечаются его работы по благоустройству монастырей в Тобольске и его окрестностях, строительство храма Петра и Павла в Салехарде.

Биография 
Готлиб (Густав) Цинке родился согласно данным Первой всеобщей переписи в России 1897 года около 1832 года в дворянской семье в городе Мансфельде района  административного округа Мерзебург провинции Саксония Королевства Пруссия, ныне город входи в район Мансфельд-Зюдгарц земли  Федеративной Республики Германия, на момент переписи ему было 65 лет.

В начале 1860-х годов Цинке приехал из немецкого города Ашерслебена (провинция Саксония) в город Санкт-Петербург учиться в Императорской Академии художеств.

 в Санкт-Петербургском губернском правлении Богдан Цинке был приведён к присяге на подданство Российской империи.

 на общем собрании Императорской Академии художеств он был утверждён в звании свободного художника. За хорошие познания в архитектуре и строительном искусстве, которые он доказал, согласно формулировке в аттестате,«исполнением заданной от Академии программы и выдержанием словесных экзаменов»Советом академии, Цинке был удостоен звания свободного художника с«правом производить строения и, на основании Всемилостивейше дарованной Академии привилегии, пользоваться с детьми и потомками его вечною и совершенною свободою и вольностию и вступать в службу, в какую сам пожелает»Находясь в Санкт-Петербурге, Богдан Цинке построил в 1869 году особняк за № 15 на Воскресенском проспекте (ныне проспект Чернышевского).

В 1873 году Богдан Цинке переехал в Тобольскую губернию. В 1879 году был в Тюмени городским архитектором, жил там 10 лет. Сохранились планы, чертежи фасадов культовых и гражданских зданий, как построенных так и не построенных.

 вступил в должность Тобольского епархиального архитектора. Из личной переписки известно, что Богдан Цинке в период до 1894 года«построил 16 каменных церквей и 29 деревянных церквей, при этом из них 21 деревянная и 2 каменные мечети, в мавританском стиле»Особенной постройкой стала церковь Петра и Павла в Обдорске. В личной переписке Богдан Цинке сообщает родному брату:«Пятнадцать лет назад 7 русских архитекторов строили эту церковь и, наконец, заявили о невозможности строительства каменной церкви. Теперь я должен снести каменный фундамент и за три года закончить строительство. И чтобы в этой отапливаемой церкви, даже при морозе в 50 градусов, температура в церкви достигала плюс 16-и. Так мне сказал тобольский губернатор во время ревизионной поездки…»По окончании строительства в 1893 году, согласно архивным изысканиям  «на открытии собора святых апостолов Петра и Павла с приделами по бокам во имя светлейшего Василия Великого и Николая Чудотворца присутствовали все почётные жители Обдорска и Тобольска. Площадь перед церковью была переполнена празднично одетым народом. Посетил вновь выстроенную церковь Господин Начальник Губернии Его Превосходительство Николай Модестович Богданович в сопровождении Губернского Прокурора и инспектора Тобольской Временной Управы».

За всё время проживания в России Богдан Цинке сохранял лютеранское вероисповедание. В период служения в Тобольской губернии даже епископы обсуждали проблему перехода с Богданом Цинке в русскую православную веру, но он отказывался. Так же Богдан Цинке выучил русский язык, так как вся корреспонденция шла на русском языке. В личной переписке сообщается:«Я здесь так поднаторел в языке, что мне даже трудно писать по-немецки…»

Примерно в 1918 году Богдан Цинке вернулся с семьёй в Германию (в Берлин), где вскоре умер.

Постройки 
Для всех построек указан современный адрес.

 Особняк графа Карла Людвиговича Шуленбурга (ныне Семейная клиника «Роддом на Фурштатской»; Санкт-Петербург, проспект Чернышевского, 15 / Фурштатская улица, 36). Период работ: 1869, перестройка
 Здание Александровского реального училища (ныне Государственный аграрный университет Северного Зауралья; Тюмень, улица Республики, 7). Период работ: 1879, руководил работами, проект архитектора Евграфа Сергеевича Воротилова
 Комплекс зданий связанный с обслуживанием  Екатеринбург — Тюменской ветки железной дороги. Руководил работами

Православные храмы 

 Церковь Симеона Богоприимца при Сиропитательно-ремесленном заведении (город Тюмень, улица Республики, 60). Период работ: 1879-1885, строительство по собственному  проекту
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа (город Тюмень, улица Ленина, 43). Период работ: 1887, перестройка
 Церковь Серафима Саровского в Иоанно-Введенском Междугорном монастыре (Тюменская область, Тобольский район, посёлок Прииртышский). Период работ: 1892
 Церковь иконы Божией Матери  Знамение (Курганская область,  Половинский муниципальный округ,  село Башкирское). Период работ: 1893-1989
Церковь Петра и Павла (Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Свердлова, 6). Период работ: 1894,строительство по собственному проекту
 Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм (Курганская область, Кетовский муниципальный округ, село Введенское). Период работ: 1894-1898
 Церковь Илии Пророка в Богородице-Рождественском Ильинском Тюменском монастыре (город Тюмень, улица 25-го Октября, 29). Период работ: 1894-1897, перестройка (проект перестройки с устройством северного придела)
 Церковь-школа святой великомученицы Параскевы (Курганская область, Притобольный муниципальный округ, село Камышное). Период работ: 1895-1898
 Церковь Власия, епископа Севастийского, и Модеста, патриарха Иерусалимского (Курганская область, Юргамышский муниципальный округ, село Чинеево). Период работ: 1896-1900
 Церковь Михаила Архангела (г. Тюмень, улица Ленина, 22). Период работ: 1898-1899, перестройка (пристройка северного придела)
Церковь Святителя Николая (Курганская область, Мокроусовский муниципальный округ, деревня Семискуль). Период работ: 1895-1901
 Церковь Преображения Господня (Тюменская область, Тобольский район, село Преображенка). Период работ: 1901-1902, ремонт
 Церковь Вознесения Господня (Курганская область, Каргапольский муниципальный округ, село Брылино). Период работ: 1905-1910   
 Церковь Вознесения Господня (Курганская область, Варгашинский муниципальный округ, село Дубровное). Период работ: 1906-1912

Семья 
По данным переписи 1897 года известно, что Богдан Цинке был женат, жена Елизавета-Екатерина Васильевна, родившаяся около 1823 года в дворянской семье в городе Риге. 24 ноября 1862 года в Санкт-Петербурге у него родился единственный ребёнок – дочь Александра Бентхен. Внучка Богдана Цинке — Лидия Александровна Бентхен родилась около 1888 года в Екатеринбурге.

Фотогалерея

Примечания 

Выпускники Императорской Академии художеств